Кастійо́н-де-Касте́тс () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 50 км на південний схід від Бордо.

Історія 

1 січня 2017 року Кастійон-де-Кастетс і Кастетс-ан-Дорт було об'єднано в новий муніципалітет Касте-е-Кастійон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 119 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 325,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Кастійон-де-Кастетс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Жиронда